Der Hyundai Staria ist ein bis zu elfsitziger Kastenwagen und Kleinbus der Automarke Hyundai und das Nachfolgemodell des Hyundai H-1.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug, das in Südkorea produziert wird, im April 2021. Seit August 2021 wird es in Deutschland zunächst als siebensitziger Kleinbus Signature verkauft. Diese Variante hat für die Fondpassagiere elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten, Ledersitze und eine 3-Zonen-Klimaanlage. Im Dezember 2022 folgte mit dem Prime eine neunsitzige Variante. Als Konkurrenzmodelle werden unter anderem der VW T7 und der Opel Zafira Life genannt. Das Design des Staria wird für seine Fahrzeugklasse als „extrem futuristisch“ beschrieben; das Rückleuchtendesign verwendet das "Parametric-Pixel"-Design des vollelektrischen Hyundai Ioniq 5.

Technik 
Die Höhe knapp unter zwei Meter ermöglicht die Benutzung von Tiefgaragen. Der Raum hinter der ersten Reihe fasst 5.000 Liter beziehungsweise drei Europaletten; drei Sitzreihen mit bis zu elf Plätzen sind möglich. Für die zweite Reihe werden Relaxsitze, sogenannte Captain-Chairs mit ausklappbarer Fußstütze angeboten. Die dritte Sitzreihe besteht aus einer Sitzbank mit drei Sitzplätzen. Auch ein Panorama-Glasdach wird angeboten.

Die Sicherheitsausstattung entspricht denen von PKWs und enthält Ausstiegswarner, einen Notbremsassistent sowie einen aktiven Totwinkelassistent.

Das Fahrwerk hat hinten eine Mehrlenkerachse.

Antrieb und Technische Daten 
Angetrieben wird der Kleinbus in Europa zunächst ausschließlich von einem 2,2-Liter-Dieselmotor mit 130 kW (177 PS). Serienmäßig ist Vorderradantrieb verfügbar, gegen Aufpreis ist Allradantrieb erhältlich. Auf einigen Märkten wird zudem ein 3,5 Liter großer V6-Ottomotor aus dem Kia Carnival mit 200 kW (272 PS) Leistung und einem Drehmoment von 331 Nm angeboten; als Flüssiggas-Variante ergeben sich 176 kW (240 PS). Die Anhängelast beträgt gebremst 1500 kg und ungebremst 750 kg und die Stützlast beträgt 100 kg.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit 2021 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 2.096 Hyundai Staria neu zugelassen worden. Mit 1.733 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Lkw-Modell
Staria
Kleintransporter
Kastenwagen
Kleinbus